

Film 
 Disembodied – film del 1998 diretto da William Kersten
 Disembodied – film del 2006 diretto da Ross Bigley
 The Disembodied – film del 1957 diretto da Walter Grauman

Musica 
 Disembodied – gruppo musicale statunitense
 Disembodied – album di Death Cube K del 1997